Barcelona Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Real Club de Tenis Barcelona-1899 i Barcelona, Spanien i perioden 23. - 29. april 2018. Det var den 66. udgave af Barcelona Open, og turneringen var del af ATP World Tour 2018 i kategorien ATP World Tour 500.

Herresingletitlen blev vundet af Rafael Nadal, som dermed vandt turneringen for tredje år i træk og 11. gang i alt, og som vandt sin 77. titel på ATP Tour. I finalen vandt han med 6-2, 6-1 over Stefanos Tsitsipas, der var i sin første finale på ATP Tour. Det var Nadals 20. titel i en ATP World Tour 500-turnering, hvilket tangerede Roger Federers rekord, og sejren medførte, at han bevarede førstepladsen på ATP's verdensrangliste.

Doubletitlen gik til Feliciano López og Marc López, som blev det første rent spanske par siden 1997, der vandt Barcelona Open, da de i finalen besejrede Aisam-ul-Haq Qureshi og Jean-Julien Rojer med 7-6(5), 6-4. Marc López vandt dermed sin 14. doubletitel på ATP Tour, mens det var Feliciano López' fjerde doubletitel på ATP Tour. Det var spillernes tredje ATP-titel som makkere.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Barcelona Open 2018 androg € 2.510.900, hvilket var en stigning på 8,0 % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 37 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 12. marts 2018 (seks uger før turneringens start).
 fem spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte fire af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til fire lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte to af de direkte kvalificerede par afbud, hvilket gav plads til to lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Følgende par kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende par gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Eksterne henvisninger 
 ATP Tour - Barcelona Open 2018

Noter 

2018
ATP World Tour 2018